«Симеон и Анна» — придворная яхта Российского императорского флота, несла службу в составе Балтийского флота Российской империи. В течение службы использовалась для перевозки царственных особ, а после передачи Морскому кадетскому шляхетному корпусу принимала участие в Отечественной войне 1812 года и войне с Францией 1813—1814 годов, а также использовалась в качестве учебного и брандвахтенного судна.

Описание судна 
Парусная деревянная яхта, сведения о парусном вооружении яхты в различных источниках разнятся, согласно одному из описаний это было одномачтовое судно, согласно другим — двухмачтовое с прямым парусным вооружением, в связи с чем после 1805 года во многих документах числилось бригом. Помимо парусного вооружения яхта была оборудована 6 парами вёсел. Длина судна по сведениям из различных источников составляла от 17,9 до 20,7 метра, ширина — 6,9 метра, а осадка — 3,9 метра. Вооружение судна состояло из 8 орудий.

История службы 
Яхта «Симеон и Анна» была заложена на Галерной верфи в Санкт-Петербурге и после спуска на воду  года вошла в состав Балтийского флота России в качестве придворной яхты. Сведений о корабельном мастере, построившем судно не сохранилось.

С 1799 по 1805 год несла службу в качестве придворной яхты, в связи с чем ежегодно принимала участие в плаваниях отряда придворных судов между Санкт-Петербургом, Кронштадтом и Петергофом.  года во время нахождения на Петергофском рейде яхту посещал император Павел I. В кампанию следующего 1800 года  император на яхте «изволил производить маневры» балтийской гребной эскадре ордена Иоанна Иерусалимского. В кампанию следующего 1801 года также принимала участие в манёврах флота у Петергофа в высочайшем присутствии.  года на Петергофском рейде принимала участие в сопровождении галета «Паллада», на котором прогуливалась императрица Мария Фёдоровна.

После 1805 года яхта была передана Морскому кадетскому шляхетному корпусу, и во многих документах после этого числилась бригом. Принимала участие в Отечественной войне 1812 года и последующей войне с Францией 1813—1814 годов. В том числе в кампанию 1812 года использовалась для перевозки гардемарин Морского корпуса из Кронштадта в Роченсальм, а в 1813 году вернулась с ними обратно в Кронштадт. В кампании с 1814 по 1816 год совершала плавания с гардемаринами на борту между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. В 1815 году именно на этом корабле впервые вышел в море будущий российской флотоводец П. С. Нахимов.

В 1824 году яхта несла брандвахтенную службу в порту Санкт-Петербурга.

Сведений о времени завершения службы яхты не сохранилось.

Командиры судна 
Командирами яхты «Симеон и Анна» в разное время служили:
 капитан-лейтенант  (1798 год);
 капитан-лейтенант  (1799—1800 годы);
 капитан 1-го ранга М. М. Муравьёв (1801 год);
 капитан-лейтенант  (1802—1805 годы);
 капитан-лейтенант  (1807 год);
 поручик  (1812—1813 годы);
 лейтенант  (1814—1816 годы);
 капитан-лейтенант  (1824 год).

Примечания 
 Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яхты Балтийского флота Российской империи
Суда по алфавиту